Noto anche come Bunter Beaufort ed in precedenza come Bunter Worcester, è un pari inglese e proprietario terriero, con proprietà nel Gloucestershire e nel Wiltshire basate sulla Badminton House.

Biografia 
Beaufort è il figlio dell'XI duca di Beaufort e di sua moglie Lady Caroline Jane Thynne (1928-1995), figlia del sesto marchese di Bath. Lui e la sua famiglia discendono nella linea maschile dalla Casa dei Plantageneto, attraverso una linea legittima.

Beaufort è stato educato a Hawtreys, all'Eton College e al Royal Agricultural College.

La sua prima moglie fu l'ambientalista ed ex attrice Tracy Louise Ward (sorella di Rachel Ward e pronipote di William Ward, 2º conte di Dudley). Si sposarono il 13 giugno 1987 a Cornwell, nell'Oxfordshire, ma in seguito si separarono e divorziarono nel 2018. Il matrimonio produsse tre figli: 
 Lord (Henry) Robert FitzRoy Somerset, Marchese di Worcester, precedentemente noto come il conte di Glamorgan, nato il 20 gennaio 1989 
 Lord Alexander Lorne Somerset (nato il 19 novembre 1993)
 Lady Isabella Elsa Somerset (3 agosto 2003)

Beaufort ha notoriamente mantenuto la vita quotidiana dei suoi figli fuori dall'occhio della società, in particolare quella del figlio maggiore ed erede del Ducato.

Il 30 aprile 2018, Beaufort sposò in seconde nozze Georgia Powell (nata il 18 febbraio 1969), una nipote del romanziere Anthony Powell.

.

Ascendenza

Collegamenti esterni